Corno kan syfta på:

 Corno Giovine - en ort och kommun i provinsen Lodi i regionen Lombardiet i Italien
 Corno di Rosazzo - en ort och kommun i regionen Friuli-Venezia Giulia i Italien